drzewica – (Dendrocygna) rodzaj gęsi
 Drzewica – herb szlachecki

Lokalizacje w Polsce 
 Drzewica – wieś w województwie lubuskim, w powiecie krośnieńskim, w gminie Bytnica
 Drzewica – miasto w województwie łódzkim, w powiecie opoczyńskim, w gminie Drzewica
 Drzewica – wieś w województwie zachodniopomorskim, w powiecie kamieńskim, w gminie Golczewo
 Drzewica – stacja kolejowa w Drzewicy, w województwie łódzkim
 Drzewica – gmina miejsko-wiejska w województwie łódzkim, w powiecie opoczyńskim
 Drzewica – dawna gromada w powiecie opoczyńskim w województwie kieleckim

Zobacz też 
 Zamek w Drzewicy